Bambu Apus (Cipayung)
 Bambu Apus (Pamulang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing